А́ннабет () — английское женское имя еврейского происхождения.

Создано путём слияния имён Анна и Бет. Означает: «милостивая», «полная благодати», «мой Бог — моя клятва», «Бог благоволит мне».

Известные носительницы 
 Гиш, Аннабет (род. 1971; наст. имя Энн Элизабет Гиш) — американская актриса кино и телевидения.
  (род. 1957) — американский скульптор.

Вымышленные персонажи
 Аннабет Чейз — героиня фэнтезийного цикла Рика Риордана «Перси Джексон и Олимпийцы».
 Аннабет Скотт — персонаж американского телесериала «Западное крыло».

См. также 
 Энн, Элизабет, Анна, Бет и Аннабель

Примечания 

Английские женские имена